Demarai Ramelle Gray (ur. 28 czerwca 1996 w Birmingham) – angielski piłkarz jamajskiego pochodzenia występujący na pozycji pomocnika w angielskim klubie Everton. Wychowanek Birmingham City, w trakcie swojej kariery grał także w takich zespołach, jak Leicester City oraz Bayer Leverkusen.

Statystyki kariery 
 (aktualne na dzień 7 maja 2019)

Bibliografia 
 
 
 

Angielscy piłkarze
Jamajscy piłkarze
Brytyjczycy pochodzenia jamajskiego
Piłkarze Birmingham City F.C.
Piłkarze Leicester City F.C.
Piłkarze Bayeru 04 Leverkusen
Piłkarze Evertonu F.C.
Uczestnicy Mistrzostw Europy U-21 w Piłce Nożnej 2017
Uczestnicy Mistrzostw Europy U-21 w Piłce Nożnej 2019
Ludzie urodzeni w Birmingham
Urodzeni w 1996